Vrist ist

 ein Ortsteil von Sněžné in Tschechien, siehe Vříšť (deutsch Wriescht, auch Wrzischt) 
 ein Ort in Dänemark, siehe Vrist (Jütland)